Dewe steht für:

 Bernd Dewe (1949–2017), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Mount Dewe, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Dewes